Людериц — город в Намибии
 Людериц (Штендаль) — город в Германии
 Франц Адольф Эдуард Людериц — основатель немецкой колонизации Юго-Западной Африки (современная Республика Намибия)